Beich ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Joachim Beich (1665–1748), deutscher Maler
 Hans-Jürgen Beich (1952–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Ole Beich (1955–1991), Bassist und Mitbegründer einer US-amerikanischen Rockband
Siehe auch
Baich